Biston swettaria är en fjärilsart som beskrevs av Barnes och Mcdunnough 1938. Biston swettaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
swettaria